Влади́мир Гу́стов: 
 Густов, Владимир Константинович (род. 1961) — российский гитарист, аранжировщик, композитор.
 Густов, Владимир Юрьевич (род. 1977) — украинский шоссейный велогонщик.